Пере́лік хімічно пекулярних зір (6h-8h) надає загальну інформацію про відомі хімічно пекулярні зорі, пряме сходження яких є в межах від 6h до 8h. Цей перелік не є повним й поновлюється за рахунок додавання інформації про вже відомі зорі, а також з часом відкриття нових об'єктів цього типу. Загальний опис переліку знаходиться тут.

Групування таблиць 

Цей перелік розбито на кілька розділів в залежності від координати прямого сходження зір щоб не перевищувати дозволений розмір окремої сторінки:

 від 0h до 2h;
 від 2h до 4h;
 від 4h до 6h;
 від 6h до 8h;
 від 8h до 10h;
 від 10h до 12h;
 від 12h до 14h;
 від 14h до 16h;
 від 16h до 18h;
 від 18h до 20h;
 від 20h до 22h;
 від 22h до 24h;

Таблиця 

Наступна таблиця наводить дані для хімічно пекулярних зір, які вже неодноразово досліджувалися й пряме сходження яких — у межах від 6h до 8h.

Див. також 

 Ртутно-манганова зоря
 Перелік HgMn-зір
 Хімічно пекулярна зоря
 Перелік магнітних хімічно пекулярних зір
 Перелік хімічно пекулярних зір з пониженим вмістом гелію
 B-зоря з аномальним вмістом гелію
 Магнітна Ap-зоря
 Перелік Am-зір
 Am-зоря

Джерела 

Списки зір
Хімічно пекулярні зорі